Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 679 dans le monde.

 Route régionale 679 en Finlande 
 Route nationale 679 en France